Павел Иванович Загребельный (; , с. Рождественское (Черкасская область), УССР — , , Украина) — советский и украинский   театра и кино, , театральный деятель, театральный . Народный артист Украинской ССР (с 1980).

Биография 
В 1961 году окончил актёрский факультет Киевского государственного института театрального искусства, позже — режиссёрский факультет того же вуза.

В 1961—1973 годах выступал на сцене Тернопольского академического областного украинского драматического театра, с 1973 года — режиссёр, в 1974—1987 годах — главный режиссёр Тернопольского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко.

С 1995 года — преподаватель, профессор Тернопольского экспериментального института педагогического образования.

В 1991 году во Дворце культуры ОАО «Ватра» организовал Украинский национальный театр, в котором поставил пьесы «Наймичка» И. Карпенко-Карого, «Степан Бандера» Я. Верещака, композицию «Згадаймо праведних гетьманів» Б. Мельничука (все — 1990-е гг.).

Для режиссёра Загребельного характерны смелые поиски новых форм и средств художественной образности, самовыражения, расширения арсенала постановочных средств за счёт использования условно-реалистических, ассоциативно-метафорических приёмов.

Автор научных трудов, театроведческих статей в периодической печати.

Избранные театральные постановки 
 «Голубі олені» А. Коломойца (1973),
 «Пока арба не перевернулась» О. [Иоселиани (1975),
 «Тарас Бульба» по Н. Гоголю (1980, в соавт., также гл. роль),
 «Моя профессия — синьор из высшего общества» Джулио Скарначчи и Ренцо Тарабузи (1983),
 «Власть тьмы» Л. Толстого (1984),
 «Роксолана» по П. Загребельному (1985),
 «А этот выпал из гнезда» по К. Кизи (1987),
 «Кайдашева семья» И. Нечуя-Левицкого (1988),
 «Маруся Богуславка» М. Старицкого (1993).

Избранные театральные роли 
 Матей («Ой піду я в Бориславку» И. Франка),
 Дядька Лев («Лесная песня» Леси Украинки),
 Лаврин Запорожец («Незабутнє» по А. Довженко),
 Платон («Дикий Ангел» А. Коломойца),
 Курц («Хозяин» И. Карпенко-Карого),
 Грабец («Балладына» Ю. Словацкого);

Избранные кинороли 
 1961 — Вечера на хуторе близ Диканьки — добродий (нет в титрах)
 1961 — За двумя зайцами — парень
 1970 — Чёртова дюжина — Балабан
 1971 — Весёлые Жабокричи — Савка
 1972 — Всадники — Павел Иванович (директор ипподрома)

Литература 
 Павел Загребельный в воспоминаниях современников. — Т., 1998;
 Литература к знаменательным и памятным датам Тернопольщины на 2003 год: Библиографический список. — Т., 2002.

Ссылки 
 

Театральные деятели Украины